Ра́дваньи () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Радваньи, Геза (настоящая фамилия Гроссшмид; 1907—1986) — венгерский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр.
 Радваньи, Нетти (урождённая Райлинг) — немецкая писательница Анна Зегерс (1900 — 1983).